Языджи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Языджи, Ипек Филиз — турецкая актриса.
 Языджи, Тахсин (1892—1971) — генерал-майор турецкой армии, политик.
 Языджи, Юсуф (род. 1997) — турецкий футболист, атакующий полузащитник клуба «Лилль» и сборной Турции.